«Robles» puede referirse a:
 el plural de roble.

Toponimia

Argentina 
 Departamento Robles, departamento en la Provincia de Santiago del Estero.
 Los Robles, localidad.
 Parada Robles, localidad.

España

León 
 Robles de la Valcueva (C.P. 24839), localidad del municipio de Matallana de Torío.
 Robles de Laciana (C.P. 24139), localidad del municipio de Villablino.

Madrid 
 Los Robles, localidad del municipio de Torrelodones<referencias>.

Valencia 
 Camporrobles (C.P. 46330), municipio.
 Fuenterrobles (C.P. 46314), municipio.

Estados Unidos 
 Robles, barrio de San Sebastián, Puerto Rico.
 El Paso de Robles, localidad de California.

México 
 Biblioteca Gonzalo Robles, biblioteca de México.

Apellido 
 Robles (apellido), apellido.

Enlaces externos